Масбате (провінція) — острівна провінція на Філіппінах.
 Масбате (острів) — острів Філіппінського архіпелагу.
 Масбате (місто) — місто на Філіппінах, адміністративний центр провінції Масбате.